The National 2014 – męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling, rozegrano go między 19 a 23 listopada 2014 w Sault Ste Marie, w Essar Centre. 

W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów – 15 kanadyjskich, 2 amerykańskie i 1 szwajcarska – czołowe drużyny europejskie w tym czasie uczestniczyły w Mistrzostwach Europy 2014. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Tytułu z poprzedniej edycji zawodów bronił Glenn Howard, który grę zakończył na etapie ćwierćfinału. Pierwsze miejsce zajął Mike McEwen, który w finale pokonał 5:2 Brada Jacobsa.



Drużyna

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2014; 19:00

Sesja 2. 
20 listopada 2014; 9:00

Sesja 3. 
20 listopada 2014; 12:30

Sesja 4. 
20 listopada 2014; 16:00

Sesja 5. 
20 listopada 2014; 19:30

Sesja 6. 
21 listopada 2014; 9:00

Sesja 7. 
21 listopada 2014; 12:30

Sesja 8. 
21 listopada 2014; 16:00

Sesja 9. 
21 listopada 2014; 19:30

Play-off

Ćwierćfinały 
22 listopada 2014; 12:00

Półfinały 
22 listopada 2014; 15:30

Finał 
23 listopada 2014; 15:30

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 World Curling Tour 2014/2015
 The National
 Capital One Grand Slam of Curling

Bibliografia 
  

2014 w curlingu
World Curling Tour